Der Name Musculi lumbricales kann stehen für:
 eine Muskelgruppe der Hand (wurmförmige Handmuskeln), siehe Musculi lumbricales (Hand)
 eine Muskelgruppe des Fußes (wurmförmige Fußmuskeln), siehe Musculi lumbricales pedis